

Села 
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Гурівська сільська громада (в минулому — Долинський район)
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)